Storia delle Microarchitetture Intel

Storia delle Microarchitetture delle CPU Intel

Storia delle Microarchitetture delle GPU Intel 

Microprocessori Intel